Пло́ща Двірце́ва — майдан у Залізничному районі Львова перед Львівським залізничним вокзалом.

Назва 
Площа названа на честь домінантної споруди — залізничного вокзалу: «двірець» — з львівської ґвари «залізничний вокзал».

Опис 
Домінантою площі є залізничний вокзал. 

5 квітня 2018 року ЛКП «Інститут просторового розвитку» представив новий проект реконструкції площі Двірцевої. На оновленій площі буде більше зелених насаджень та зупинок для громадського транспорту. З 1 березня 2019 року розпочата реконструкція Двірцевої площі. Триватиме реконструкція 2 роки. Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор», а виконавцем робіт, відповідно до тендеру, ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Згідно з договором, укладеним з підрядною організацією «Онур», вартість робіт  165,5 млн грн це кошти міського бюджету.

29 листопада 2019 року відбувся пробний тестовий рейс трамвая до своєї кінцевої біля головного вокзалу на Двірцевій площі, після припинення трамвайного руху навесні 2019 року — праву частину Двірцевої площі закривали на реконструкцію. Роботи на лівій частині площі, де зараз розташована кінцева зупинка міських автобусів, а також тимчасова автостанція, у 2019 році практично не проводилися. Тут заплановано побудувати підземний паркінг. Крім того, є й інші проблеми — ґрунтові води в цьому місці знаходяться на невеликій глибині — у 1861 році, коли будували перший залізничний вокзал у Львові, на цьому місці було болото, яке довелося осушувати, аби побудувати пасажирську і товарну станцію.

Є й інші моменти, які пов'язані з реконструкцією Двірцевої площі, щодо запуску до вокзалу не тільки трамвайного, а й тролейбусного руху. За 700 метрів від головного вокзалу Львова тролейбуси курсують вулицею Городоцькою. У перспективі вулицею Чернівецькою до Двірцевої площі планується прокласти тролейбусну лінію. Більш того, така тролейбусна лінія колись була. Трамвай у Львові охоплює переважно стару частину міста і Сихів, а в нові мікрорайони на півдні міста курсують лише тролейбуси. Вважається, що прокладання тролейбусної лінії набагато вигідніше, ніж купувати для лінії на вокзал тролейбуси з автономним ходом.

7 грудня 2019 року, після реконструкції, Двірцеву площу було відкрито. На площі облаштовано безбар'єрний простір для вільного пересування маломобільних груп.

Транспорт 
Є одним з найважливіших транспортних вузлів міста. Перед головним входом до залізничного вокзалу була розташована стоянка таксі (до 2019 року).

Приміські автобуси

Ліворуч від вокзалу (будівля вокзалу буде за спиною) розташована автостанція № 8 («Двірцева»), з якої відправляються приміські та міжміські автобуси та мікроавтобуси у Західному та Південному напрямках (Мостиська, Городок, Стрий, Трускавець, Самбір тощо), також сюди прибуває значна частина автобусів міжнародного сполучення (Польща, Чехія, Латвія, Литва тощо), які згодом або перед цим заїжджають на Автовокзал на вул. Стрийській.

Трамвай

Поруч з автостанцією міститься розворотне кільце для трамвайних маршрутів: На час реконструкції площі Двірцевої трамвайні маршрути курсували вулицею Городоцькою повз приміського вокзалу і ТЦ «Скриня» з розворотом через трамвайне депо № 1.

Нині відновлено курсування трамваїв до залізничного вокзалу:
 № 1 Вокзал — Погулянка (вул. Вахнянина)
 № 4 Вокзал — вул. Вернадського (Сихів)
 № 6 Вокзал — вул. Миколайчука (відновлений з 1 серпня 2020 року)
 № 9 Вокзал — вул. Торф'яна (Замарстинів)
 № 9А Вокзал — Площа Соборна (скасований)
 № 10 Вокзал — Вулиця Пасічна (скасований).

Міські автобуси

На Двірцевій площі, праворуч від вокзалу (будівля вокзалу буде за спиною), розташований сквер.

За сквером — кінцеві зупинки міських автобусів: Після реконструкції площі Двірцевої, кінцеві зупинки міських автобусів будуть розташовані ліворуч (будівля вокзалу буде за спиною) біля трамвайних зупинок, які будуть наближені до входу):
 № 10 Вокзал — ТРЦ «King Cross Leopolis»
 № 16 Вокзал — Вулиця Сихівська
 № 29 Вокзал — через Лисиничі — м. Винники (вул. Івасюка)
 № 31 Вокзал — Галицьке перехрестя
 № 32 Вокзал — Проспект Червоної Калини.
 Експрес Вокзал — Аеропорт «Львів» (вартість проїзду — 20 ₴, розклад руху в інфо-центрі в будівлі вокзалу та на зупинці)

З 1 липня 2015 року у Львові запроваджено 7 нічних маршрутів (курсують щоночі без вихідних) з інтервалом руху в 1 годину 20 хвилин.[59]

Всі маршрути проходять через центр міста (площу Різні, неподалік Оперного театру)

 1Н Залізничний вокзал — вул. Б. Хмельницького, «Галицьке перехрестя»
 2Н Залізничний вокзал — вул. Городоцька, ТЦ «Метро»
 3Н Залізничний вокзал — вул. Стрийська, ТРЦ King Cross Leopolis
 4Н Залізничний вокзал — проспект Червоної Калини, Санта-Барбара
 5Н Залізничний вокзал — вул. Дністерська
 6Н пл. Різні — Залізничний вокзал — Рясне-2
 7Н пл. Різні — Залізничний вокзал — вул. Наукова

Вартість проїзду в нічних автобусах — 14  (тариф діє з 19 квітня 2019 року).

Цікаві факти 
На Двірцевій площі, біля входу у Головний залізничний вокзал, встановлено пальму Мерцалова — вона була подарована під час візиту колишнього голови Донецької ОДА Віктора Януковича до Львова.

Примітки 

Площі Львова
Залізничний район (Львів)